Суперкубок Ісландії з футболу 2022 — 50-й розіграш турніру. Матч відбувся 10 квітня 2022 року між чемпіоном і володарем кубка Ісландії клубом Вікінгур (Рейк'явік) та віце-чемпіоном Ісландії клубом Брєйдаблік.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2022
Ісландія
Квітень 2022
2022 в ісландському спорті